Kinburn (türkisch: Kilburun – übersetzt „feines Haar“) ist eine geographische Bezeichnung in der Ukraine für:

 Kinburn, ehemalige osmanische Festung auf der Kinburn-Halbinsel
 Kinburn-Halbinsel, Halbinsel zwischen dem Dnepr-Bug-Liman und der Jahorlyzkyj-Bucht
 Kinburn-Nehrung Nehrung am Nordwestende der Kinburn-Halbinsel
 Kinburn-Kanal, Meeresarm zwischen der Kinburn-Nehrung und dem ukrainischen Festland

Siehe auch
 Schlacht von Kinburn